Denumirea de Culmea se poate referi la una din următoarele localități:
 Culmea, sat component al orașului Ovidiu, județul Constanța, România;
 Culmea, sat și comună în raionul Tarutino, regiunea Odesa, Ucraina.

Vezi și 
 Culme